Дарли () — английская фамилия.

Известные носители 
 Дарли, Джон:
  (1799—1884) — ирландский англиканский священник, епископ Килмора, Элфина и Арды (1874—1884).
  (1938—2018) — американский социальный психолог, заведующий кафедрой психологии Принстонского университета (1980—1985), лауреат премии Уильяма Джеймса Ассоциации психологических наук (2013).
 Дарли, Джордж (1785—1846) — ирландский математик, поэт и драматург.
  (род. 1960) — британский жокей, победитель скачек «Сент-Леджер» (2002).
 Дарли, Лиз (род. 1981) — французская певица, которая выступала за Монако на конкурсе песни «Евровидение 2005».
  (1926—1991) — ирландский конник, участник Олимпийских игр (1952).
  (род. 1993) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги «Грейтер Вестерн Сидней Джайентс» и «Вестерн Буллдогс».
  (1903—1979) — американский врач и педагог, президент Колорадского университета в Боулдере (1953—1956).
  (1822—1888) — американский художник-иллюстратор, чьи работы входят в частности в собрание музея «Метрополитен».
 Дарли, Фредерик
 Дарли, Фредерик (старший) — ирландский политик, лорд-мэр Дублина (1808—1809).
  (1830—1910) — австралийский судья и политик, председатель Верховного суда Нового Южного Уэльса (1886—1910).

  (Дарли Рамон Торрес; род. 1989) — бразильский футболист, игрок чемпионата Бразилии в составе клуба «Атлетико Минейро».